

Film
The Timber Wolf – cortometraggio del 1916 diretto da George Cochrane
The Timber Wolf – cortometraggio del 1920 diretto da Jacques Jaccard
The Timber Wolf – film del 1922 diretto da Milburn Morante
The Timber Wolf – film del 1925 diretto da W. S. Van Dyke

Altro
Timber Wolf – personaggio immaginario